Илья́ Серге́евич Щербако́в (1912 — 1996, Москва) — советский дипломат, Чрезвычайный и полномочный посол.

Биография 

 В 1930—1940 годах — на преподавательской работе. В 1940 году заочно окончил Челябинский педагогический институт.
 В 1940—1949 годах — служба в Советской Армии.
 В 1949—1963 годах — сотрудник аппарата ЦК ВКП(б) — КПСС.
 В 1963—1964 годах — советник-посланник посольства СССР в КНР.
 С 9 сентября 1964 по 11 октября 1974 года — Чрезвычайный и полномочный посол СССР в Демократической Республике Вьетнам.
 В 1966—1986 годах — член Центральной ревизионной комиссии КПСС.
 В 1974—1978 годах — заместитель заведующего Отделом ЦК КПСС.
 С 24 июля 1978 по 11 марта 1986 года — Чрезвычайный и полномочный посол СССР в Китайской Народной Республике.

Похоронен на Троекуровском кладбище.

Примечания

Литература 
 Дипломатический словарь/ред. А. А. Громыко, А. Г. Ковалёв, П. П. Севостьянов, С. Л. Тихвинский в 3-х томах. — М.: Наука, 1985—1986. — Т. 3, с. 591.

Ссылки 
 Биография в Справочнике по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991
 Фото, ордена 

Выпускники Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета
Послы СССР во Вьетнаме
Послы СССР в Китае
Члены Центральной ревизионной комиссии КПСС
Похороненные на Троекуровском кладбище
Сотрудники аппарата ЦК КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС